Аксумбе — топоним в Казахстане:

 Аксумбе — городище в Сузакском районе Южно-Казахстанской области.
 Аксумбе — село в Сузакском районе Южно-Казахстанской области.
 Аксумбе — река в Южно-Казахстанской области.